Martin Cikl (ur. 17 sierpnia 1987 w Varnsdorfie) – czeski skoczek narciarski, reprezentant klubu Dukla Liberec. Olimpijczyk (2010), uczestnik mistrzostw świata juniorów (2004 i 2005) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2003). Medalista mistrzostw kraju.

Trzykrotnie zdobył mistrzostwo Czech. W Pucharze Świata zadebiutował w konkursie drużynowym w Ruce w sezonie 2007/2008, w którym Czesi zajęli 9. miejsce. Pierwsze punkty PŚ zdobył 13 grudnia 2007 w Villach, a 9 dni później w Engelbergu był 14.

Najdłuższy skok jaki oddał to 154 metry w konkursie drużynowym w Vikersund w 2009.

W maju 2016 ogłosił zakończenie kariery.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty M. Cikla na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Cikla na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Cikla na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2008 – 40.
 2009 – 31.

Lotos Poland Tour 
 2011 – 25.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2001/2002: 209.
 sezon 2004/2005: 78.
 sezon 2005/2006: 122.
 sezon 2006/2007: 24.
 sezon 2007/2008: 23.
 sezon 2008/2009: 41.
 sezon 2009/2010: 37.
 sezon 2010/2011: 65.
 sezon 2011/2012: 37.
 sezon 2012/2013: 126.
 sezon 2013/2014: 137.
 sezon 2014/2015: 108.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005: 64.
 2007: 6.
 2009: 34.
 2011: 50.
 2012: 45.
 2013: 77.
 2014: 78.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 111.
 sezon 2006/2007: 36.
 sezon 2010/2011: 40.
 sezon 2011/2012: 130.
 sezon 2013/2014: 48.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1987